Фи́нланд — название нескольких кораблей русского флота.
 Финланд (линейный корабль, 1790)
 Финланд (линейный корабль, 1814) — парусный линкор.
 Финланд (линейный корабль, 1840)

См. также